Сан Хосе дел Муерто има више значења:

 Сан Хосе дел Муерто (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Муерто (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику